Francja:
 Corbières – góry
 Corbières – gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Corbières – miasto w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże

Szwajcaria:
 Corbières – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Inne:
 Corbières – region winiarski we Francji i produkowane w nim wino AOC Corbières

Zobacz też:
 Cascastel-des-Corbières
 Conilhac-Corbières
 Durban-Corbières
 Ferrals-les-Corbières
 Fraissé-des-Corbières
 Gare de Lézignan-Corbières
 Lézignan-Corbières
 Montbrun-des-Corbières
 Montredon-des-Corbières
 Roquefort-des-Corbières
 Rouffiac-des-Corbières
 Thézan-des-Corbières
 Villeneuve-les-Corbières
 Villesèque-des-Corbières